

Населені пункти та їхні частини

 Холм, полонізований варіант — Хелм — місто на правах повіту в Люблінському воєводстві
 Холм — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Хелм — село в гміні Мальчице Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хелм — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хелм — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Хелм — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Хелм — частина міста Мислениці в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства
 Хелм — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Хелм — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Хелм — частина села Домбрувка-Щепановська в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Хелм — частина села Сливниця (Слівниця) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Хелм — осада в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки